Melag est le nom :

 d´une ville de Turquie
 d´une entreprise allemande fabricant des stérilisateurs. Elle est située à Berlin.